Die Serie A 1956/57 war die 25. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hat die Saison am 16. September 1956. Der letzte Spieltag war am 16. Juni 1957. Als Aufsteiger kamen Udinese Calcio und der US Palermo aus der Serie B dazu.

Die Saison als Meister beendete der AC Mailand und wurde damit Nachfolger der ACF Fiorentina. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte Milan. In die Serie B absteigen mussten US Triestina und Palermo.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1956/57
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1956
Fußballsaison 1956/57